Course de groupe peut désigner :
 Course de groupe, course du plus haut niveau dans les courses hippiques de plat ;
 Course de groupe, course du plus haut niveau dans les courses hippiques de trot ;
 Course de groupe, course du plus haut niveau dans les courses hippiques d'obstacle.